Lestoidea (superfamilie), een superfamilie van libellen uit de onderorde van de juffers
 Lestoidea (geslacht), een geslacht van libellen uit de familie Lestoideidae (niet in de superfamilie met dezelfde naam)